Red Cap (schilderij), een schilderij uit 1857 van de Britse schilder George Lance
 Redcap (kippenras), een kippenras uit Groot-Brittannië
 Redcap (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1964–1966
 Red Cap (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2003–2004
 Red Cap (film), een Britse televisiefilm uit 2001, geregisseerd door David Richards
 Red Cap (boek), een historische roman uit 1991 van de Amerikaanse schrijver G. Clifton Wisler
 Redcap (boek), een roman uit 2006 van de Britse schrijver Brian Callison